Daberg ist der Ortsname von

 Daberg (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Daberg (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Daberg, früherer Ortsteil von Wiescherhöfen, Stadtteil von Hamm, Nordrhein-Westfalen